André Defoort, Belgisch wielrenner
 Bart Defoort, Belgisch jazzklarinettist, jazzsaxofonist en componist 
 Eric Defoort, Belgisch historicus, politicus en hoogleraar
 Kris Defoort, Belgisch jazzcomponist en jazzpianist
 Rita Defoort, pseudoniem van André Waignein, Belgisch componist, dirigent, trompettist en muziekpedagoog

Nederlandse of Vlaamse achternaam